Монокондил ( от  —«состоящий из одного, единого, относящийся к одному; одиночный» и  — «росчерк, штрих карандаша») — это разновидность вязи. Слово или сразу несколько слов пишутся за один прием, не отрывая пера от бумаги. При этом буквы замысловато переплетаются между собой, появляются лишние соединительные линии. Слова в предложении теряют привычную разбивку и в итоге начертания отдельных букв выделяются с трудом.

Примером монокондила может быть первое слово в титулатуре Петра I.

Образцы подобного письма прослеживаются в источниках XVI века:
 Рукопись Ундольского № 53 (Псалтирь с восследованием), (Румянцевский музей) и
 Вяземское Евангелие, 1527 год.

См. также 
 Лигатура (соединение букв)

Примечания

Литература 
 
 

Каллиграфия
Древнерусские тайнописи